Alpstein steht für:

 Alpstein, Untergruppe der Appenzeller Alpen in den Schweizer Kantonen Appenzell, Innerrhoden, Ausserrhoden und St. Gallen
 Reichraminger Hintergebirge#Gliederung und Gipfel, 1443 m hoher Berg im Reichraminger Hintergebirge im Nationalpark Kalkalpen zwischen Oberösterreich und der Steiermark
 Alpstein (Hosbach-Sontra-Bergland), Erhebung im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis